Люич Живко (; 6 сентября 1923, Нова-Варош — ночь с 1 на 2 августа 1942, Горни-Малован) — сербский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился 6 сентября 1923 года в Нова-Вароше. Перед Второй мировой войной был учеником. С 1941 года состоял в Коммунистической партии Югославии, в том же году вступил в партизанское антифашистское движение.

В войне командовал 3-й ротой 1-го батальона 3-й пролетарской санджакской ударной бригады. За проявленную храбрость в боях 19 мая 1942 был представлен к Ордену Народного героя Югославии, хотя ему не исполнилось и 20 лет. Инициатором идеи выступил Главный штаб Народно-освободительного движения Санджака:

В боях, в которых мы участвовали вместе с нашими партизанскими товарищами, за всё время в тех боях, в которых участвовал наш 1-й златарский батальон, во всех случаях отличался командир 3-й роты, товарищ Живко Люич. Не просто его рота действовала как единое целое, но и товарищ Живко олицетворяет собой пример героизма, будучи лучшим среди равных. Товарищ Живко всегда первый, хоть и отностельно молод (20 лет)…

Однако до награждения Живко не дожил: в ночь с 1 на 2 августа 1942 он погиб в боях с усташами близ села Горни-Малован, недалеко от Купреса. Тем не менее, званием Народного героя был награждён посмертно 20 декабря 1951 указом Президиума Народной скупщины ФНРЮ.

Примечания

Литература 
 Народни хероји Југославије. «Младост», Београд 1975. година.

Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Погибшие в боях Народно-освободительной войны Югославии
Коммунисты Сербии
Дети в войнах